

Голишева — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Голишева — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область